Olivia kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Oliva (kommunhuvudort), Córdoba,

Mauritius 

 Olivia (ort), Flacq, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar